La detentrice del titolo era Elina Svitolina ma non ha preso parte al torneo.

Ons Jabeur ha sconfitto in finale Mónica Puig per 7-68, 6-1.

Teste di serie 

  Dar'ja Gavrilova (quarti di finale)
  Irina Chromačëva (semifinale)
  Caroline Garcia (semifinale)
  Natalija Kostić (quarti di finale)
  Mónica Puig (finale)
  Danka Kovinić (terzo turno)
  Julija Putinceva (quarti di finale)
  Montserrat González (secondo turno)

  Ons Jabeur (campionessa)
  Miho Kowase (primo turno)
  Alison van Uytvanck (terzo turno)
  Ganna Poznikhirenko (primo turno)
  Dar'ja Sal'nikova  (secondo turno)
  Maryna Zanevs'ka(terzo turno)
  Kateryna Kozlova (primo turno)
  Victoria Bosio (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2011